Jessore (bengalisch:  , Jashor) ist eine Stadt im Westen Bangladeschs am Ufer des Flusses Bhairab. Sie ist Hauptstadt des Distrikts Jessore. Die Stadt wurde 1864 gegründet und erstreckt sich über eine Fläche von 25,72 km². Sie hat etwa 180.000 Einwohner. Nahe der Stadt befindet sich ein Inlandsflughafen mit regelmäßigen Flugverbindungen nach Dhaka.

Bildung 
In Jessore befindet sich die Jashore University of Science and Technology (JUST), eine staatliche Universität für Wissenschaften und Technik. Sie wurde 2007 gegründet. Weiter gibt es eine zur Rajshahi Universität gehörendes medinzinisches College, das Medical College Jessore. Ebenso ist Jessore seit 1963 Sitz des Board of Intermediate and Secondary Education, Jessore, das als unabhängige Institution die Prüfungen für Colleges und Schulen der Region vorgibt und die privaten Bildungseinrichtungen überprüft.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Sanatana Goswami, Mystiker, Schüler Chaitanya Mahaprabhus
 Dilara Hashem (1936–2022), Rundfunkredakteurin und Schriftstellerin

Klimatabelle

Weblinks 
 Jessore Website (bengalisch)

Einzelnachweise 

Ort in Bangladesch
Jessore (Distrikt)